Peter Stewart peut désigner :
 Peter Stewart (1947-/), coureur de fond britannique ;
 Peter A. Stewart (1921-1993), physiologiste canadien.